Selbstbehalt steht für:

 Selbstbehalt (Unterhalt), das dem Unterhaltspflichtigen mindestens zu belassende notwendige Einkommen 
 Selbstbeteiligung, im Versicherungswesen